Označení Zátkova vila nese několik staveb:
 Zátkova vila (České Budějovice) – na Husově třídě poblíž Dlouhého mostu v Českých Budějovicích
 Zátkova vila (Libníč) – nedaleko bývalého lázeňského domu v části Na Dobré Vodě v obci Libníč